Izsép  (horvátul Topolje), Darázs (horvátul Draž) része, Horvátország, Eszék-Baranya megye
Izsépfalu (szlovákul Ižipovce), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Magyarizsép (szlovákul Nižný Žipov), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Sárosizsép (szlovákul Žipov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Tapolyizsép (1899-ig Tót-Izsép, szlovákul Vyšný Žipov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Varannói járás

Más: Izsa, Izsap